Чемпионат Европы по международным шашкам среди женщин 2002 года прошёл с 16 по 22 сентября в Вильнюсе (Литва) под эгидой ФМЖД по швейцарской системе в 9 туров. В чемпионате приняли участие 40 спортсменок. Победила представительница Нидерландов Татьяна Чуб, серебро у представительницы Украины Ольги Балтажи, третье место у представительницы России Елены Мильшиной.

Итоговая таблица 

* В графе тур указан номер соперника и результат встречи (+ победа, - поражение, = ничья)

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Европейской конфедерации шашек 
 Результаты в базе KNDB
 2nd European Women's Championship 

Спорт в Литве в 2002 году
2002 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Сентябрь 2002 года
Шашки
Чемпионаты Европы в Литве
Международные соревнования по шашкам в Литве